

События 
 Война Кротона против Сибариса, предпринятая пифагорейцами.
 Поход спартанцев против афинян. Демарат отвёл войско от Элевсина, чем оказал большую услугу афинским демократам.
 Завоевание Лемноса Отаной.
 Ок. 511 — Полководец Дария Мегабаз послал семь послов в Македонию. Александр, сын Аминты, перебил послов. Затем он подкупил перса Бубара и дал ему в жены свою сестру Гигею.

Китай 
 31-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 усцы напали на Чу и заняли Лю и Цянь.
 Цзиньский князь решил вернуть луского Чжао-гуна к власти и призвал к себе Цзи Пин-цзы. Тот явился босиком в холщовой одежде и просил прощения. 6 цзиньских сановников заявили, что народ не подчинится Чжао-гуну, и цзиньский князь передумал.
 Весной в Ди-ли (местность в Цзинь) провели съезд цзиньский посол Сюнь Ли и луский посол Цзисунь И-жу.
 В 4 луне, в день дин-сы умер князь Се (сеский бо) Гу (Сянь-гун), осенью его похоронили.
 В 4 луне цзиньский князь отправил посла Сюнь Ли в Ганьхоу, чтобы утешить луского князя.
 Зимой Хэ-гун из Чжу бежал в Лань (город в Лу).
 В 12 луне, в день синь-хай, в новолуние, было солнечное затмение (отмечено в «Ши цзи»). По современным данным, оно произошло 14 ноября 511 года до н. э.

См. также

Примечания